

Топоніми 
 Кандагар — одна з тридцяти чотирьох областей Афганістану.
 Кандагар — місто в південному Афганістані, столиця однойменної провінції.

Фільми 
 Кандагар (фільм, 2001) — фільм-драма іранського режисера Мохсена Махмальбафа.
 Кандагар (фільм, 2010) — фільм російського режисера Андрія Кавуна.